Les Halles – comune francese, nel dipartimento del Rodano 
Les Halles – storica sede dei mercati generali che oggigiorno si tengono al Mercato internazionale di Rungis 
Halles – quartiere di Parigi sulla rive droite 
Les Halles – stazione della metropolitana di Parigi
Les Halles – dipinto di Léon Lhermitte